In questa voce sono elencate e descritte le edizioni del programma Quarto grado, in onda su Rete 4 dal 7 marzo 2010. Attualmente la trasmissione è giunta alla 14ª edizione (2022-2023).

Prima edizione (2010) 
Il programma, nato per cercare di creare un primo appuntamento settimanale in prima serata su Rete 4 per rilanciare l'immagine e gli ascolti della rete, inizia il 7 marzo 2010 terminando il 6 giugno dello stesso anno: non va in onda il 4 aprile 2010 per le festività pasquali. Visti i buoni risultati auditel (superiori alla media degli ascolti di quel tempo che la rete otteneva alla domenica sera), il direttore di Rete 4 Giuseppe Feyles decide di rendere stabile questo appuntamento istituendo anche le successive edizioni ordinarie.

In questa prima edizione si parlava, tra gli altri, anche dei casi di morte di Gabriele Sandri, del delitto di Novi Ligure, della scomparsa dei bambini fratelli Francesco e Salvatore Pappalardi, dell'omicidio di Meredith Kercher e della scomparsa della piccola Denise Pipitone.

Seconda edizione (2010-2011) 
La seconda edizione di Quarto grado va in onda, sempre con la conduzione di Salvo Sottile con Sabrina Scampini, dal 5 settembre al 17 dicembre 2010, per poi fermarsi per la pausa natalizia. La trasmissione registra un forte incremento d'ascolti quasi doppio rispetto alla prima edizione, tanto che a partire dal 15 ottobre 2010 il programma passa stabilmente al venerdì sera. I principali casi trattati sono il giallo di Simonetta Cesaroni, l'omicidio di Cogne, il delitto di Sarah Scazzi e la scomparsa della tredicenne Yara Gambirasio.

Dopo la pausa natalizia, il programma torna in onda dal 7 gennaio al 1º luglio 2011. Tra i casi trattati dal programma in questa stagione si ricordano il trafugamento della bara di Mike Bongiorno e i rapimenti di Tommaso Onofri, dei fratellini Salvatore e Francesco Pappalardi (Ciccio e Tore), Gabriel Petersone e Alessandro Catelli, l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio (della ragazza scomparsa venne ritrovato il corpo il 26 febbraio 2011), la morte della quindicenne pugliese Sarah Scazzi, la scomparsa delle gemelline Livia e Alessia Schepp e il delitto di Melania Rea.

Terza edizione (2011-2012) 
La terza edizione di Quarto grado va in onda ogni venerdì in prima serata su Rete 4 dal 9 settembre al 16 dicembre 2011 con la conduzione di Salvo Sottile e Sabrina Scampini, per poi fermarsi per la consueta pausa natalizia.

Notare che:
 Il 3 ottobre 2011 (puntata 5ª) andò in onda una puntata speciale di lunedì per seguire in diretta la sentenza di appello in cui Amanda Knox e Raffaele Sollecito vennero assolti dalla Corte d'Assise d'appello di Perugia;
 Il 2 dicembre 2011 (puntata 14ª) andò in onda una puntata speciale sul caso del delitto di Via Poma.
Dopo la consueta pausa natalizia, il programma torna in onda dal 13 gennaio al 15 giugno 2012.

Quarta edizione (2012-2013) 
La quarta edizione di Quarto grado, condotta in prima serata da Salvo Sottile con Sabrina Scampini su Rete 4 ogni venerdì, va in onda dal 7 settembre al 7 dicembre 2012, per poi fermarsi per la consueta pausa natalizia.

Notare che dal 9 novembre 2012 Quarto grado si scontrava con la nuova edizione del programma-rivale di Rai 3 Amore criminale e questo spiegava il parziale calo di ascolti di quello di Rete 4.

Dopo la consueta pausa natalizia, Quarto grado torna in onda dall'11 gennaio al 7 giugno 2013.

* Puntata in onda eccezionalmente di giovedì per esigenze interne al palinsesto di Mediaset.

" Puntata speciale dedicata all'intervista esclusiva all'ex-Ministro degli Esteri Giulio Terzi a proposito della vicenda dei due marò in India.

Notare che dal 3 maggio 2013 Quarto grado si scontrava con la nuova edizione del programma-rivale di Rai 3 Amore criminale (condotto da Barbara De Rossi).

Quinta edizione (2013-2014) 
La quinta edizione del programma vede l'abbandono alla conduzione di Salvo Sottile, il quale lascia Mediaset per LA7 nel luglio 2013 venendo sostituito da Gianluigi Nuzzi. Al suo fianco la riconfermata Sabrina Scampini, che per via della gravidanza avanzata lascia il programma anche lei il 4 ottobre, venendo sostituita da Alessandra Viero. Questa edizione va in onda dal 6 settembre al 13 dicembre 2013, per poi fermarsi per la consueta pausa natalizia. A partire da questa edizione il programma lascia lo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma per trasferirsi presso la sede principale della redazione di Videonews a Milano, più precisamente dallo Studio 14 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Da questa edizione e fino alla dodicesima il programma non va in onda il Venerdì Santo.

Dopo la consueta pausa natalizia, Quarto grado torna in onda dal 10 gennaio al 23 maggio 2014.

Notare che dal 28 febbraio all'11 aprile 2014 Quarto grado si scontrò con la nuova edizione del programma-rivale di Rai 3 Amore criminale.

Sesta edizione (2014-2015) 
La sesta edizione di Quarto grado, condotta in prima serata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete 4 ogni venerdì, va in onda dal 5 settembre al 17 dicembre 2014, per poi fermarsi per la consueta pausa natalizia. A partire da questa edizione il programma, oltre allo studio principale (il 14 di Cologno Monzese), ha a disposizione anche un altro studio (il 15 di Cologno Monzese) dedicato agli approfondimenti a cura di Alessandra Viero e alla redazione.

Notare che:
 Il 9 dicembre 2014 (puntata 15*) andò in onda di martedì una puntata speciale del programma dedicata all'omicidio di Andrea Loris Stival, bambino di 8 anni trovato morto il 29 novembre in un canalone di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa
 Il 17 dicembre 2014 (puntata 17") andò in onda di mercoledì una puntata speciale del programma dedicata alla seconda sentenza di appello (che produsse la prima condanna a carico di Alberto Stasi) sul delitto di Garlasco.

Dopo la consueta pausa natalizia, Quarto grado torna in onda dal 9 gennaio al 29 maggio 2015.

Settima edizione (2015-2016) 
La settima edizione di Quarto grado, sempre condotta in prima serata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete 4 va in onda ogni venerdì dal 4 settembre al 18 dicembre 2015 per poi fermarsi per la consueta pausa natalizia. Da questa edizione, il programma va in onda dallo studio 10 di Cologno Monzese.

Notare che:
 
 il 12 dicembre 2015 (puntata 16*) andò in onda di sabato una puntata speciale del programma dedicata alla sentenza della cassazione sul delitto di Garlasco su Alberto Stasi.
 Il 18 dicembre 2015 andò in onda lo spin-off Quarto grado - I documenti.
 
Dopo la consueta pausa natalizia, Quarto grado è tornato in onda dall'8 gennaio al 5 agosto 2016.

Notare che:
 L'8 gennaio, il 3 giugno, il 29 luglio e il 5 agosto 2016 andò in onda ancora una volta Quarto grado - I documenti.
 Il 12 febbraio 2016 andò in onda un altro spin-off, Quarto grado - Le storie.
 La puntata del 19 febbraio 2016 segnò il record stagionale, risultando dunque essere la puntata più vista della stagione.
 La puntata del 1º luglio 2016 fu anticipata, dalle 19:35 alle 20:30, da uno speciale di 55 minuti dedicato alla sentenza di Massimo Bossetti su Yara Gambirasio; dopodiché, il programma tornò alle 21:15 (orario consueto d'inizio di ogni puntata) dopo Dalla vostra parte, dando spazio anche al caso della bimba rumena Maria Ungureanu, morta in una piscina a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento.
 La puntata del 15 luglio 2016 fu interamente dedicata alla strage di Nizza.
 Il 22 luglio 2016 il programma fu sostituito da una puntata speciale di Dalla vostra parte dedicata alla strage di Monaco di Baviera.

Ottava edizione (2016-2017) 
L'ottava edizione, condotta sempre da Gianluigi Nuzzi (affiancato da Alessandra Viero fino all'ultima puntata prima della pausa natalizia (9 dicembre 2016), e da Elena Tambini dal 13 gennaio fino all'ultima puntata del 17 luglio 2017), va in onda dal 9 settembre 2016 sempre in prima serata su Rete 4.

Dopo la consueta pausa natalizia, Quarto grado torna in onda dal 13 gennaio al 17 luglio 2017, con una novità alla co-conduzione: Nuzzi non è più affiancato da Alessandra Viero (causa maternità), bensì da Elena Tambini. In questa edizione, la trasmissione non va in onda, oltre al Venerdì Santo, neanche il 2 giugno in quanto, essendo un giorno festivo, si celebra la Festa della Repubblica.

Notare che:
 Dal 4 al 25 novembre 2016 il programma si scontrò ancora una volta con il programma-rivale di Rai 3 Amore criminale
 Il 10 febbraio 2017 andò in onda Quarto grado - Le storie.
 Il 17 luglio 2017 (puntata 25*) andò in onda una puntata speciale del programma intitolata Speciale Quarto grado - Il verdetto con gli aggiornamenti in diretta sull'esito finale del processo d'appello a Massimo Bossetti.

Nona edizione (2017-2018) 
La nona edizione di Quarto grado, va in onda dall'8 settembre al 15 dicembre 2017 (per poi fermarsi per la pausa natalizia) sempre in prima serata su Rete 4. Da questa edizione, Alessandra Viero torna a co-condurre il programma con Gianluigi Nuzzi, dopo che lei era stata sostituita da Elena Tambini nella seconda parte della settima edizione a causa della gravidanza.

Notare che l'8 dicembre 2017 andò in onda Quarto grado - Le storie.

Dopo la consueta pausa natalizia, Quarto grado torna in onda dal 12 gennaio al 22 giugno 2018.

Notare che il 9 febbraio, l'8, 15 e 22 giugno 2018 amdò in onda ancora una volta Quarto grado - Le storie.

Decima edizione (2018-2019) 
La decima edizione del programma, sempre condotto da Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero, va in onda in prima serata su Rete 4 dal 14 settembre al 14 dicembre 2018 per poi fermarsi per la consueta pausa natalizia.

Dopo la consueta pausa natalizia, Quarto grado torna in onda dall'11 gennaio al 14 giugno 2019. Dopo una settimana di pausa, il programma torna con due speciali: il 28 giugno sulla scomparsa di Roberta Ragusa e al processo ad Antonio Logli e il 7 luglio sempre sulla scomparsa di Roberta Ragusa ma anche con 2 nuovi approfondimenti (in particolare uno sull'omicidio di Luca Varani e un altro sull'omicidio di Sara Di Pietrantonio). Questa edizione si conclude il 10 luglio con la messa in onda, eccezionalmente di mercoledì, di una puntata in diretta sulla sentenza della Cassazione sul caso di Roberta Ragusa.

Con * Quarto grado - Le storie che non rientrano nella media Auditel.

Undicesima edizione (2019-2020) 
L'undicesima edizione di Quarto grado, come sempre condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, va in onda in prima serata su Rete 4 dal 20 settembre al 20 dicembre 2019 per poi fermarsi per la pausa natalizia.

Dopo la consueta pausa natalizia, Quarto grado è tornato in onda dal 10 gennaio al 26 giugno 2020.

Notare che dal 5 giugno 2020, per quattro settimane, tornò in onda Quarto grado - Le storie.

Dodicesima edizione (2020-2021) 
La dodicesima edizione di Quarto grado, come sempre condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, va in onda ogni venerdì in prima serata su Rete 4 dall'11 settembre all'11 dicembre 2020, per poi fermarsi per la consueta pausa natalizia.

Dopo la consueta pausa natalizia, Quarto grado torna in onda dall'8 gennaio al 23 luglio 2021.

Notare che dal 21 maggio 2021, per 10 settimane, tornò in onda Quarto grado - Le storie.

Tredicesima edizione (2021-2022) 
La tredicesima edizione di Quarto grado, come sempre condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, va in onda ogni venerdì in prima serata su Rete 4 dal 10 settembre al 17 dicembre 2021, per poi fermarsi per la consueta pausa natalizia tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Da questa edizione il programma torna ad andare in onda anche il Venerdì Santo.

Dopo la consueta pausa natalizia, Quarto grado torna in onda dal 14 gennaio al 29 luglio 2022.

Notare che dal 10 giugno 2022, per 8 settimane, tornò in onda Quarto grado - Le storie.

Quattordicesima edizione (2022-2023) 
La quattordicesima edizione di Quarto grado, come sempre condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, va in onda ogni venerdì in prima serata su Rete 4 dal 9 settembre al 16 dicembre 2022, per poi fermarsi per la consueta pausa natalizia.

Dopo la consueta pausa natalizia, Quarto grado torna in onda dal 13 gennaio 2023.

Note

Collegamenti esterni 
 

Quarto grado
Programmi televisivi degli anni 2010
Programmi televisivi degli anni 2020
Rotocalchi televisivi